La Digue est une île de l'archipel des Seychelles.
 Place de la Digue et rue de la Digue, dans la voirie de Charleroi (Belgique)

 La Digue est une bande dessinée publiée par les éditions Delcourt. Le scénario est signé Éric Corbeyran et les dessins Alfred.

 La Digue (ou Pour sauver la Hollande) est un film réalisé par Abel Gance sorti en 1911 au cinéma.
 La Digue est un téléfilm réalisé par Jeanne Labrune et diffusé en 1984 à la télévision.

Voir aussi 
 Digue
 Digue (homonymie)